Schradersche Badeanstalt oder Schraders Badeanstalt steht für:

 Schradersche Badeanstalt (Burgdorf), Badeanstalt am Gümmekanal in Burgdorf, Region Hannover
 Schradersche Badeanstalt (Hannover), Flussbadeanstalt in der Leine in Hannover
 Schraders Badeanstalt (Gernrode), Freibadeinrichtung in Gernrode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt